

Айдарли — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Айдарли — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Айдарли — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Айдарли — село, Карасуський район, Костанайська область
 Айдарли — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Айдарли — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Айдарли — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область